«Ластка» или «Шваль» — 50-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России.

Постройка 
Корабль был заложен а на Воронежской верфи и после спуска на воду в апреле 1709 года вошёл в состав Азовского флота России. Строительство корабля велось корабелестроителем Ф. М. Скляевым под личным руководством Петра I. Пётр I руководил постройкой корабля под псевдонимом корабельного мастера Петра Михайлова.

Описание корабля 
Длина судна по сведениям из различных источников составляла от 39,5 до 36 метров, ширина — 9,9 метра, а осадка 3,3. Экипаж судна состоял из 230 человек. Первоначальное артиллерийское вооружение корабля состояло из 50 орудий, на 1711 год составило восемнадцать 12-фунтовых, двадцать 4-фунтовых, семь 3-фунтовых и восемь 2-фунтовых орудий.

Служба 
В июле-августе 1709 года переведён из Воронежа в Таганрог.

В 1711 году в составе эскадры вице-адмирала К. И. Крюйса находился в Таганроге.

При заключении мира с Турцией Пётр I надеялся в числе прочих судов вывести в Средиземное, а затем в Балтийское море и «Ластку», однако турки не пропустили российские суда через проливы Босфор и Дарданеллы.

В октябре 1711 года при сдаче Азова был продан Османской империи.

Командиры корабля 
Командирами корабля «Ластка» в разное время служили:
 О. Кристьян (1709 год).
 капитан-командор  (до августа 1711 года).
 капитан А. Симсон (с августа 1711 года).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература

Ссылки 
 

Парусные линейные корабли Азовского флота России
Корабли, построенные Воронежским адмиралтейством